Veřejný nepřítel může být:

pejorativní označení pro nemorálního člověka – například pro notorického zločince, teroristu nebo gangstera
Veřejný nepřítel (Griffinovi) – jeden dil ze seriálu Griffinovi
Veřejný nepřítel č. 1 – dvoudílný francouzský film z roku 2008, životopisný hraný film zločince Jacquese Mesrinea
Veřejní nepřátelé – americký film z roku 2009
Veřejný nepřítel (divadelní hra) – autor Frank Tetauer

Související články 
nepřítel lidu, nepřítel republiky, nepřítel státu
Nepřítel lidu (Ibsen), divadelní hra